Espeja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espeja de San Marcelino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Espeja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Espeja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar